U-25 – niemiecki okręt podwodny typu U-23 z okresu I wojny światowej
 U-25 – niemiecki okręt podwodny typu UC I z okresu I wojny światowej SM UC-13; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-25
 U-25 – niemiecki okręt podwodny typu IA z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 U-25 (S174) – niemiecki okręt podwodny typu 206 z lat 70. XX wieku

Zobacz też 
 UB-25 – niemiecki okręt podwodny typu UB II z okresu I wojny światowej
 UC-25 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-89

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich